

Codici 
 itv – codice ISO 639-3 della lingua itawit

Altro 
 ITV plc – azienda britannica operante nell'ambito dei media e della comunicazione, editrice di ITV
 ITV –  acronimo di  Independent Television, emittente televisiva britannica
 Internacia Televido –  canale televisivo brasiliano in lingua esperanto